'''Калошин:

 Калошин, Вадим Юрьевич — американский математик.
 Калошин, Павел Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.

См. также 
 Калошин переулок
 Калошино